JSB peut faire référence à :
 The Japanese School of Brussels ;
  ;
 Johann Sebastian Bach (1685-1750), musicien et compositeur allemand ;
 John Seely Brown (né en 1940), informaticien américain, à l’origine des symposiums JSB portant son nom ;
 Júlio Sérgio Bertagnoli (né en 1978), footballeur brésilien ;
 .